Cinzia est un prénom féminin.

 Cinzia TH Torrini (née en 1954), réalisatrice italienne.
 Cinzia De Ponti (née en 1960), mannequin, animatrice de télévision et actrice italienne.
 Cinzia Colaiacomo (née en 1963), karatéka italienne.
 Cinzia Roccaforte (née en 1975), actrice italienne.